Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 120001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 26 września 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

120001-120100

120101-120200

120201-120300

120301-120400

120401-120500

120501-120600

120601-120700

120701-120800

120801-120900

120901-121000

Przypisy 

Lista planetoid 120001-121000